Abravanel oder Abrabanel ist der Familienname folgender Personen:

 Benvenida Abravanel (um 1473–nach 1560), jüdische Mäzenin und Geschäftsfrau in Neapel und Ferrara
 Claude Abravanel (1924–2012), israelischer Pianist, Musikwissenschaftler und Komponist
 Isaak Abrabanel (1437–1508), jüdischer Gelehrter, Politiker und Finanzmann
 Jehuda ben Isaak Abravanel (um 1460–nach 1521), jüdischer Philosoph, Arzt und Dichter
 Maurice Abravanel (1903–1993), US-amerikanischer Dirigent griechischer Herkunft